Romney (West Virginia), een plaats in de Amerikaanse staat West Virginia
Romney Marsh, een streek in Zuid-Engeland
George W. Romney (1907-1995), een Amerikaans zakenman en politicus
Mitt Romney (1947), een Amerikaans politicus, zoon van George W. Romney
George Romney (1734-1802), een Brits kunstschilder

Zie ook 
Romneyloods, een bepaald type loods